APL kan avse:

 APL (programspråk) – "A Programming Language", ett programspråk skapat på 1960-talet
 Apotek Produktion och Laboratorier AB – ett svenskt läkemedelsföretag som tillverkar extemporeläkemedel och apoteksprodukter
 Arbetsplatsförlagt lärande – avser praktik i Gymnasieförordning (2010:2039) och berör elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter 1 juli 2011